Die 1. jugoslawische Fußballliga 1953/54 war die 25. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 30. August 1953 und endete am 2. Mai 1954.

Dinamo Zagreb wurde zum siebten Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
Die Liga wurde von 12 auf 14 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1953/54